SS bzw. S.S. steht für:
 Corsairfly (IATA-Code)
 Sacra Scriptura, lateinisch für Heilige Schrift
 Sancta Sedes, lateinisch für Heiliger Stuhl
 Sanctus Stanislaus, siehe Sankt-Stanislaus-Orden#Russischer Orden (1831–1917)
 Schutzstaffel, eine paramilitärische Organisation der NSDAP
 Schwangerschaft, in der Medizin
 Schwarzburg-Sondershausen, ein bis 1920 existierendes Thüringer Fürstentum
 Scriptores (in Folio), die Bezeichnung einer Fundstelle in der Quellensammlung der Monumenta Germaniae Historica
 Sega Saturn, eine Spielkonsole von Sega
 Shortstop, eine Position beim Baseball
 Single-sided für einseitige magnetische oder optische Speichermedien
 Societas Salesiani, veraltetes Ordenskürzel, jetzt SDB, Salesianer Don Boscos
 Société Stolberg, Warenzeichen der Zinkhütte Münsterbusch
 Sommersemester, in universitären Lehrplänen
 Sonderschule – diverse Schulformen der Sonderpädagogik
 die postcode area Southend-on-Sea (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 SS Fiberglass, brasilianischer Automobilhersteller
 SS Motor Car Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 SS, Präfix bei Segelschiffnamen
 Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (kurz Staatsspoor), ehemalige niederländische Eisenbahngesellschaft
 Standard Swallow, eine Automarke, heute Jaguar Cars
 Steamship (engl. für Dampfschiff)
 ein Pseudonym des norwegischen Musikers Steinar Johnsen
 stone size zur (nichtlinearen) Größenklassierung von Strass-Steinen
 Strada Statale, eine mit Nummern bezeichnete Staatsstraße in Italien
 Strong Safety, eine Abwehrposition im American Football, siehe Safety (Footballposition)
 Sua Santità/Sa santité, italienisch/französisch für Seine Heiligkeit, Anrede des Papstes
 Südsudan, nach dem Ländercode der ISO 3166-1
 Super Speed, in Version 3.0 des Universal Serial Bus (Bussystem für Computer, USB 3.0)
 Super Sport, spezielle Sportversion diverser Fahrzeug-Modelle
 Surface-to-Surface, NATO-Codename für verschiedene sowjetische Boden-Boden-Raketen
 eine Baureihe sowjetischer Lokomotiven, siehe SŽD-Baureihe СС

SS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Dundee
 Italien: Metropolitanstadt Sassari
 Norwegen: Bergen in der Provinz Vestland
 Spanien: Guipúzcoa (für San Sebastian, auslaufend)

Ss bzw. Ss. steht für:
 Sante/-i/Sancti, italienisch/lateinischer Plural, dt. hll., für Heiliger
 Santissimus/-ma/Sanctissimum, italienisch/lateinisch, dt. hlgst., Überhöhung der Heiligmäßigkeit 
 Schriftsatz in der Rechtssprache.

ss steht für:
 ß – Eszett, scharfes S, ein Buchstabe des deutschen Alphabets
 .ss, Top-Level-Domain des Südsudan
 Sehr schön in der Numismatik, siehe Erhaltungsgrade von Münzen
 Sehr schön in der Notaphilie, siehe  Erhaltungsgrade von Banknoten
 Siswati, eine afrikanische Sprache (nach ISO 639-1)
 Sopransaxophon, in Besetzungslisten

Siehe auch:

Abkürzung